James Bruce puede referirse a:

James Bruce (1730 - 1794), naturalista, explorador y geógrafo escocés.
James Bruce (1811 – 1863), político y diplomático anglo-escocés, 8.º Conde de Elgin, Gobernador General de Canadá y Gobernador General y Virrey de la India.